«Ангел тьмы» или «Тёмный ангел» () — фантастический боевик 1990 года режиссёра Крэйга Бэксли. Основные роли сыграли Дольф Лундгрен, Маттиас Хьюз, Брайан Бенбен.

Сюжет 
На землю падает некий горящий объект, свидетелем падения становится молодой мужчина, чья машина взрывается в результате инцидента. Мужчина умирает от рук инопланетянина, появившегося из горящей воронки, оставшейся на месте падения. Мафия грабит отделение полиции, похищая наркотики, а затем взрывая здание. Полицейский Джек Кейн (Дольф Лундгрен), находясь на задании, теряет напарника, который погибает от рук мафии, члены которой гибнут от рук инопланетянина. Кейн берётся расследовать убийство своего напарника, а вместе с ним и смерти бандитов, совершённые странным оружием.

В напарники Кейну, дают агента ФБР Смита (Брайан Бенбен). Служители закона находят оружие в форме диска на месте преступления. Руководство Смита требует от него передавать все сведения и улики в ФБР. Кейн наносит визит мафии. Представители мафии пытаются убить Кейна. Мафия заставляет Кейна работать на них, став наркокурьером. Во время сделки Кейна грабят, но грабитель не уходит далеко, его убивают в переулке. В ходе расследования выясняется, что инопланетянин (Маттиас Хьюз) убивает людей, предварительно накачав их наркотиками. Он получает гормоны под названием эндорфины из тел людей. Его преследует инопланетный служитель закона Айзек, которого смертельно ранят, но прежде он успевает рассказать свои земным коллегам о том что происходит. Кейн и Смит забирают оружие полицейского из другого мира.  

Смит передает оружие пришельца своему начальнику, который пытается его убить. Но Кейн спасает жизнь Смита застрелив его босса. Вместе они отправляются на поиски инопланетянина. Они находят его запасы гормонов в кейсе на старом заводе. Появляется пришелец и им приходится драться. В бою огнестрельное оружие оказывается не эффективно, Кейн вынужден воспользоваться оружием инопланетянина, только это спасает ему жизнь и помогает победить.

В ролях 
 Дольф Лундгрен — детектив Джек Кейн
 Маттиас Хьюз — злой пришелец Талек
 Брайан Бенбен — агент Арвуд «Ларри» Смит 
  — Диана Пэллон
 Сэм Андерсон — Уоррен
 Шерман Ховард — Виктор Мэннинг
  — пришелец полицейский Айзек

Продолжение 
В марте 2016 года благодаря Хьюзу стало известно, что планируется снять продолжение.

Примечания

Ссылки 

 рецензия на фильм Washington Post

Фантастические фильмы 1990 года
Фильмы-боевики США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Крейга Бэксли
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года